Серге́й Никола́евич Ермако́в (род. 4 октября 1937) — бывший глава муниципального образования «Город Ульяновск».

Биография 
Родился 4 октября 1937 в семье рабочего на станции Дёма Башкирской АССР (ныне Дёмский район города Уфы).

Отец — путевой обходчик, мать — домохозяйка.

В 1945 году поступил в среднюю школу № 26 на станции Кропачёво Челябинской области.

В 1953 году поступил в Железнодорожное училище в городе Златоуст Челябинской области.
По его окончании в 1955 году работал слесарем, помощником машиниста в локомотивном депо Златоуст.

С 1957 по 1960 год проходил срочную военную службу, по окончании службы поступил работать в локомотивное депо Октябрьск Куйбышевской железной дороги помощником машиниста электровоза, в последующем — машинистом электровоза. Одновременно учился во Всесоюзном заочном институте инженеров железнодорожного транспорта (г. Москва), который окончил в 1968 году.

Последовательно занимал должности: старший мастер, заместитель начальника, начальник локомотивного депо Октябрьск.

В 1979 году назначен заместителем начальника службы локомотивного хозяйства Куйбышевской железной дороги.

В 1985 году Коллегией Министерства путей сообщения назначен начальником Ульяновского отделения Куйбышевской железной дороги.

В 1990 году избран председателем Ульяновского горисполкома.

В 1992 году Указом Президента России назначен Главой администрации (мэром) г. Ульяновска.

В 1993 был избран и до 1995 года работал в качестве депутата Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

В 1997 году как депутат Законодательного Собрания Ульяновской области избран заместителем Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, в марте 2000 года перешёл на работу в предприятие.

В марте 2004 года избран депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области.

5 декабря 2004 года избран главой муниципального образования «Город Ульяновск». Получил известность инициативой по скашиванию одуванчиков в городе.

Депутатом законодательного собрания первого созыва был до 1999 года. Не был избран депутатом второго созыва и в марте 2000 года принят на работу в ООО «Диатомит-инвест» на должность инженера технолога.
В 1996 году проиграл выборы на должность мэра города. И после этого в феврале 1997 году перешел на работу на постоянной основе в Законодательное Собрание
22 марта 2010 года оставил должность мэра в связи с истечением полномочий.

2011 год. Председатель Общественной палаты Ульяновской области.

27 мая 2011 года снял с себя полномочия председателя и вышел из состава Палаты.

Обвинения в сексуальных домогательствах 
В мае 2011 года был обвинен в сексуальных домогательствах координатором проекта партии «Единая Россия» — «Мамы рекомендуют» Евгенией Миланской.

25 мая последней было подано заявление в прокуратуру Ульяновской области.

6 июня 2011 года СУ СК России по Ульяновской области было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков преступления.

Примечания

Ссылки 
 Ермаков Сергей Николаевич 
 Сергей Николаевич Ермаков в новостях
 Блог мэра Ульяновска Сергея Ермакова

Родившиеся в Уфе
Главы Ульяновска
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Железнодорожники СССР
Почётные граждане Ульяновска